Manzanares (rijeka u Španjolskoj)
 Manzanares (rijeka u Venezueli)
 Manzanares (Caldas, Kolumbija), grad u Kolumbiji